Cynthia "Janay" DeLoach, född 12 oktober 1985, är en amerikansk friidrottare.

DeLoach blev olympisk bronsmedaljör i längdhopp vid sommarspelen 2012 i London.

Referenser 

Födda 1985
Amerikanska längdhoppare
Amerikanska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2012
Tävlande i friidrott vid olympiska sommarspelen 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från USA
Kvinnor
Levande personer